Horizont
 Látóhatár (1950–1989) folyóirat
 Látóhatár (1973) Kolozsváron megjelent filozófiai antológia